Список крупнейших портов мира 2013 года составлен по данным Американской ассоциации портовых властей (American Association of Port Authorities). Общий грузооборот портов показан в метрических тоннах (MT), фрахтовых тоннах (FT) и регистровых тоннах (RT), а грузооборот контейнерных терминалов — в TEU (двадцатифутовых эквивалентах).

Галерея

Азия

Европа

Америка

Африка и Океания

Примечания

Ссылки 

Порты